Fêtard peut faire référence à :
 un teufeur, personne qui participe aux fêtes ;
 le fêtard, fromage canadien ;
 Fêtards du Mardi Gras, peinture de Frans Hals des années 1610.

Voir aussi 

 Fétary